UTC, egyezményes koordinált világidő, Coordinated Universal Time
 UTC, Club Universidad Técnica de Cajamarca, perui labdarúgócsapat
 UTC, United Technologies Corporation, multinacionális technológiai konglomerátum amerikai székhellyel
 UTC, Université de Technologie de Compiègne
 UTC, University of Tennessee at Chattanooga, állami egyetem Tennessee államban
 UTC, Uniunea Tineretului Comunist, romániai Kommunista Ifjúsági Szövetség